Giovanni Cassini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Domenico Cassini (Jean-Dominique Cassini, Cassini I.; 1625–1712), italienisch-französischer Astronom und Mathematiker
 Giovanni Maria Cassini (1745–um 1824), italienischer Kupferstecher und Zeichner 

Siehe auch:
 Giovanni Casini